

Astronomia
 11967 Boyle – asteroide della fascia principale

Geografia
Boyle – villaggio dell'Alberta, in Canada
Boyle – città della contea di Roscommon in Irlanda
Boyle – città dello stato del Mississippi negli Stati Uniti d'America

Persone 

 Peter Boyle – attore statunitense

Pagine correlate
O'Boyle